Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus
 el nombre común de la planta Cytisus cantabricus